Alessandro Tuia (Civita Castellana, 8 de junho de 1990) é um futebolista italiano que joga na Salernitana.

Ligações externas
Perfil em Soccerway
Perfil em Transfermarkt.it
Jogos de Alessandro Tuia pelas seleções de base
Perfil em Ogol

Tuia, Alessandro
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da AC Monza
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919